Persyn est un patronyme flamand (ou Persijn néerlandais) qui renvoie à : 
 un prénom : Parcival (du français perce-val) 
 une forme flatteuse de Pierre
 une personne issue de la Perse ou qui a des relations de commerce avec cette contrée ;
 une épice : le persil, soit un marchand vendant ce genre de produit.
 un toponyme de Esplechin (Hainaut) ou Esperchin (Nord).

Variantes:
 Persyn, Persyns, Persijn
 Persain, Perseyn 
 , Persine
 Percyn, Parcyns

Patronyme 
 Karen Persyn (née en 1983), skieuse alpine belge ;
 Peter Persyn (né en 1962), homme politique belge flamand.

Patronyme flamand